Reichelsberg bezeichnet:
 Reichelsberg (Kempten), Quartier der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Gut Reichelsberg, Rottenkolberstraße 8, ehemaliger stiftkemptischer Gutshof in der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Burg Reichelsberg oder Reichelsburg, Burgruine bei Baldersheim, Stadt Aub, Landkreis Würzburg, Bayern

 Reichelsberg (Markt Nordheim), 373 m, Berg im Steigerwald bei Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern